Plusieurs églises d'Angleterre sont dédiées à Alphège, archevêque de Cantorbéry mort en 1012 et canonisé en 1078.

Églises actuelles

Églises disparues

Références 

SaintAlphège
Alphège
~